Felderhof ist

ein Ortsname:
 Felderhof (Ettringen), Ortsteil der Gemeinde Ettringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Felderhof (Rott), Ortsteil der Gemeinde Rott, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Felderhof (Ruppichteroth), ein Teil des heutigen Bröleck, Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Felderhof (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Felderhof (Wegberg), Stadtteil von Wegberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

ein Familienname:
 Jan Reindert Adriaan Felderhof (1907–2006), niederländischer Komponist und Musikpädagoge
 John Felderhof (1940–2019; Geburtsname Johan Bernard Felderhof), kanadischer Geologe niederländischer Herkunft
 Ubbo Felderhof (* 1936), niederländischer Physiker
Siehe auch:
 Steinfelderhof
 Felderhoff
 Feldhof